Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 1999 – zawody w skokach narciarskich, rozgrywane w ramach Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1999 na skoczniach w Ramsau (K-90) i Bischofshofen (K-120).

Tytuł mistrza świata na skoczni normalnej zdobył Kazuyoshi Funaki, który wyprzedził dwóch swoich rodaków – Hideharu Miyahirę, który zdobył srebrny medal oraz Masahiko Haradę, który był trzeci. Na obiekcie dużym triumfował Martin Schmitt, drugie miejsce zajął jego rodak Sven Hannawald, a trzeci był Japończyk Hideharu Miyahira. W konkursie drużynowym zwycięstwo osiągnęli reprezentanci Niemiec, którzy pokonali Japończyków i Austriaków.

W 1999 roku po raz 29. skoczkowie narciarscy startowali w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym. Mistrzostwa świata w Ramsau rozgrywane były po raz pierwszy.

Wyniki

Konkurs indywidualny na skoczni K-120 (21.02.1999)

Konkurs drużynowy na skoczni K-120 (23.02.1999)

Konkurs indywidualny na skoczni K-90 (26.02.1999)

Bibliografia 
 
 
 

Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
1999 w sportach zimowych

sl:Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1999#Smučarski skoki